Elio Toaff –  włoski rabin.
 Ariel Toaff – historyk judaizmu.